Рестинга-Сека:

 Рестинга-Сека — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Рестинга-Сека — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.